Une gouttière est un système de tuyauterie destiné à recueillir les eaux de pluie à la base des pentes d'un toit.
 Par analogie, c'est un dispositif d'immobilisation constitué d'un demi-cylindre, pour un membre ou en orthodontie.
 Un chat de gouttière est un chat qui n'a pas de race déterminée.
 Une gouttière est une partie creusée d’une lame d'une arme blanche.
 Au bowling, la gouttière est le creux de chaque côté de la piste dans laquelle il faut éviter que la boule ne tombe.
 En typographie, la gouttière est l'espace qui sépare deux colonnes de texte ferré à gauche, à droite ou justifié.
 Le terme « gouttière » en bande dessinée désigne l'espace entre deux cases (ou entre deux images). Selon Scott McCloud, dans son livre l'Art Invisible, la gouttière est très importante, car elle est l'espace inter iconique où se créent des ellipses de temps, et où intervient l'imagination du lecteur.
 Éditions de la Gouttière, maison d'édition de bande dessinée

Voir aussi
 , nom de deux communes françaises